Kwoun Sun-tae (Gangneung, 11 de setembro de 1984) é um futebolista profissional coreano que atua como goleiro.

Carreira 
Kwoun Sun-tae começou a carreira no Jeonbuk Hyundai. 

Naturais de Gangneung
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Kashima Antlers